Cervera de la Cañada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cervera de la Cañada (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cervera de la Cañada (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar